Квартування (, ;  – стандартний спосіб скорочення маси проби сипкого матеріалу для подальшого дослідження послідовними поділами проб на чотири приблизно однакові за масою та речовинним складом частини.

Див. також 

 Скорочення проб

Література 
 

Дослідження